OSP steht als Abkürzung für:

 Objektstrukturplan, eine ergänzende Planungshilfe zum Projektstrukturplan
 Office of Special Plans, eine Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten
 Olympiastützpunkt, eine Einrichtung für den Hochleistungssport in Deutschland
 Olympische Schnellfeuerpistole, olympische Wettkampfdisziplin
 Open Source Physics, eine quelloffene Physik-Programmierbibliothek
 Oregon State Police, die Polizei des US-Bundesstaates Oregon
 Organic Solderability Preservative, eine Oberflächenbeschichtung für Leiterplatten
 Microsoft Open Specification Promise, Versprechen von Microsoft, nicht gegen einige Patente in Webservices vorzugehen
 Walther OSP, eine Sportpistole, siehe Walther GSP #Varianten

Abkürzung